Oleh Zozulja – allenatore ed ex giocatore di calcio a 5 ucraino
 Oleksij Zozulja – calciatore ucraino
 Roman Zozulja – calciatore ucraino
 Vera Zozulja – ex slittinista sovietica